

Geografia 
 Banner –  città fantasma statunitense situata nella Contea di Kings, nello Stato della California
 Banner – villaggio della contea di Fulton, nell'Illinois
 Banner – comunità non incorporata della contea di Calhoun, nel Mississippi
 Contea di Banner – contea statunitense dello stato del Nebraska

Persone 
 Catherine Banner – scrittrice britannica
 David Banner – rapper statunitense
 Mike Banner – calciatore statunitense
 Jérôme Le Banner – kickboxer francese

Fiction 
 David Bruce Banner – personaggio immaginario
 Lo scoiattolo Banner – anime giapponese
 Lo scoiattolo Banner/Sasuke – singolo dei gruppi Le Mele Verdi ed I Cavalieri del Re del 1982

Altro 
 Banner – termine in lingua inglese che significa bandiera, vessillo o striscione. La striscia che solitamente compare all'inizio di una pagina web e che riporta il nome del sito è un banner
 banner – comando Unix

Altri progetti